Božetěch je mužské křestní jméno slovanského původu. Vykládá se jako „útěcha Boha, boží“.

Podle staršího kalendáře má svátek 26. února.

Ženská podoba tohoto jména je Božetěška, k roku 2016 žila v Česku jedna žena s tímto křestním jménem.

Božetěch v jiných jazycích 
 Slovensky: Božetech

Známí nositelé jména 
 Božetěch (11. století) – opat Sázavského kláštera
 Jozef Božetech Klemens (1817-1883) – slovenský malíř a fotograf
 Božetěch Kostelka – český sportovec

Mužská jména slovanského původu
Mužská jména